Bembrops är ett släkte av fiskar. Bembrops ingår i familjen Percophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Bembrops